Орне́к () — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Наумовского сельского округа. Код КАТО — 113247300.

География 
Село расположено в северо-западной части района, на расстоянии примерно 28 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — города Акколь, в 23 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Наумовка.

Абсолютная высота — 352 метров над уровнем моря

Ближайшие населённые пункты: село Никольское — на севере.

Западнее села проходит железная дорога «Курорт Боровое — Астана», имеется станция.

Население 
В 1989 году население села составляло 597 человек (из них казахи — 50 %, русские — 23 %).

В 1999 году население села составляло 599 человек (287 мужчин и 312 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 414 человек (208 мужчин и 206 женщин).

Улицы 

 ул. Даулетбая Ахметжанова
 ул. Кошкена Кусаинова
 ул. Кундыз апай
 ул. Мектеп
 ул. Сары тобе

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Аккольского района